Die Liste der Gerechten unter den Völkern aus Belgien enthält Belgier, die für die Rettung von Juden während der Zeit des Nationalsozialismus von der israelischen Gedenkstätte Yad Vashem als Gerechte unter den Völkern geehrt wurden.

Hintergrund 
Seit 1953 werden durch den Staat Israel Menschen als Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet, die zwischen 1933 und 1945 große persönliche Risiken in Kauf nahmen und dabei ihr Leben in Gefahr brachten, um von der Deportation in Arbeits- oder Vernichtungslager bedrohte Juden zu schützen. In Yad Vashem wird im Garten der Gerechten unter den Völkern für jede Person eine Plakette angebracht, für die frühen Geehrten wurde zudem in der Allee der Gerechten unter den Völkern jeweils ein Baum gepflanzt, dies ist inzwischen jedoch aufgrund Platzmangels selten geworden. 

Zum 1. Januar 2020 betrug die Zahl der Gerechten insgesamt 27 712, darunter befinden sich 1 767 Belgier.  

Aufgrund der großen Anzahl an Personen ist die Liste nach Nationalitäten aufgeteilt. Für andere Nationen siehe Liste der Gerechten unter den Völkern.

Liste 
Die Liste ist alphabetisch nach Nachnamen geordnet. Hinter dem Namen ist jeweils das Geburtsdatum, das Sterbedatum, der Ort der Rettung, der Grund der Ehrung und das Jahr der Ehrung angegeben.

A

B

C

D 

 Jean De Bast und Julie De Bast, 1994
 Alice Debecker, 1983
 Leopold Debecker und Therese Debecker, 2007
 Petrus De Beukelaar, 1999
 Benoît De Bie und Hélène de Bie (1896–1983), 2002
 Marie Eugénie De Bie-Deflandre, 1996
 Theodore Debroek und Celina Debroek, 2000
 Henri De Broqueville, 1975
 Carl De Brouwer und Denise De Brouwer, 2000
 Joseph Debrouwer und Marthe Debrouwer, 1993
 Jeanne De Bruyn und Guillaume De Bruyn mit ihren Söhnen Henry und Guy De Bruyn, 1994
 Désiré De Bruyne und Maria De Bruyne, 1984
 Léona De Busschere-Stassin, 1978
 Frans De Coninck und Maria De Coninck, 2009
 Jean-Marie Decort, 1999
 Jean-Baptiste De Coster, 1975
 Jean Decroly und Simone Decroly, 1999
 Guillaume Decruycens und Marguerite Aline Decruycens, 1976
 Jules Defays, 1993
 Robert De Foy, 1975
 Clément Defrère und Marie Defrère, 1997
 Marie De Greef, 2008
 Louis De Gruyter, 1997
 Laurent Joseph Degueldre und Maria Degueldre, 2011
 Stephanie Degulne, 2008
 Auguste Dehaen und Raymonde Dehaen, 2008
 Anselmina Dehaes-Leemans, 1982
 Pierre Dehaut und Claire Dehaut mit ihrer Tochter Léonce Dehaut, 1998
 Adeline Dehombreux, 1969
 Jules Dehut und Dénise Dehut, 1978
 Maria Zulma Deiller, 1975
 Henriette De Jamblinne de Meux, 1998
 Léon Dejardin, 2000
 Henri De Jonckere und Germaine De Jonckere, 2000
 François de Keyser mit seiner Mutter Emma de Keyser, 2001
 Jean-Baptiste De Koster und Eugenie De Koster, 2007
 Edmée A. De Lange, 1997
 Gabrielle Delannoy und Josephine Delannoy, 1997
 Georges Delannoy, 1997
 Gustave Delbeque und Marcelle Delbeque, 2001
 Octavie Delbouille mit ihrer Mutter Marie Houbeau, 1998
 Germaine Delcuigne (Schwester Aline), 1997
 Claire Delepaut (Schwester Louise-Marie), 1997
 Albert Delforge, 1968
 Gaston Delfosse und Gabrielle Delfosse, 1983
 René De Liedekerke und Henriette De Liedekerke, 1980
 Eugène de Ligne und Philippine De Ligne, 1975
 Prosper Delmeiren und Emérence Delmeiren mit ihrem Sohn Henri Delmeiren, 1994
 Jean-Baptiste Delneuville und Florence Delneuville, 2001
 Marcel Deloitte, 2008
 Charles Delsart und Julia Delsart, 2005
 Ephren Delval und Augusta Jaunart Delval, 2008
 Louis Delvaux und Marie Delvaux, 1999
 Maurice Delvaux und Fernande Delvaux, 1970
 Pierre-René Delvaux und Robert Delvaux, 1987
 Oscar Delvosal, 1996
 Laure Demarteau mit ihrem Vater Pierre Demarteau, 1998
 Jeanne Demenlenare, 1979
 Henri Demesmaecker und Angelique Demesmaecker, 1997
 Madeleine, Marcelle, Charles, Georges, Betty, Jean und Josiane De Meulemeester, 1999 bzw. 2001
 Anselme Demeure und Marie Emma Demeure, 1997
 Jean Demeyer und Philomène Demeyer, 1995
 Maurice De Monceau und Georgette De Monceau mit ihren Töchtern Arlette und Ginette De Monceau, 2010
 Celestin Denayer und Emmy Denayer, 2007
 Raymond Denis und Thérèse Denis, 2000
 Gaston Depauw und Denise Depauw, 1998
 Maria De Pauw (Schwester Germaine), 1998
 J.D. De Petter, 1971
 Louis Depooter und Yvonne Depooter, 1992
 Armand Deprez und Marie Deprez, 1996
 Felix Deprez und Françoise Deprez, 2009
 Jacques Deprez und Marie Deprez, 1998
 Jerôme Deprince und Bertha Deprince, 1982
 Emile Depuydt und Charlotte Depuydt, 1999
 Charles De Radzitzky-d’Ostrowick mit seinen Kindern Henri, Elisabeth und Françoise De Radzitzky-d’Ostrowick, 1981
 Marcel De Ridder und Emilie De Ridder, 1990
 Robert De Ridder und Suzanne De Ridder, 1978
 Modeste Derkenne und Henriette Derkenne, 1997
 Madeleine Dervisseau, 1973
 François Derymacker und Marie Derymacker, 1997
 Sabine Descotte, 1979
 Léon Desmarets mit seinem Sohn José Desmarets, 1982
 Floris Desmedt, 2004
 Fernande De Smet, 2001
 Georges De Smet und Marthe De Smet mit ihren Kindern André, Francis, Eliane und Marie-Paule De Smet, 1982
 Alfred Dessart und Marie Dessart, 1995
 Catherine Dethier mit ihrem Sohn Joseph Dethier, 2007
 Raymond de Tornaco und Marcelle De Tornaco, 1980
 François De Troyer und Louise De Troyer, 2006
 Georges Detry und Germaine Detry, 1970
 Nora Deveen-Dekkers, 1984
 Yvonne Devivier, 1996
 Ghislaine de Vogel, 1979
 Armand Devolder und Marie Devolder mit ihrem Sohn Léon Devolder, 2004
 Lucie Devos und Joseph Devos mit ihrer Tochter Yvette Devos, 2001
 Laurent De Vries und Gabrielle De Vries, 1996
 Cyriel Dewachter und Zulima Dewachter, 1998
 Pierre Dewaele und Maria Dewaele, 2001
 Gommaire Deweer und Augusta Deweer, 2006
 Jean De Win und Leonie De Win mit ihrer Tochter Mariette De Win, 2007
 Jozef De Winne und Augusta De Winne, 2007
 Gustaaf De Witte und Coleta De Witte, 2009
 Jeanne De Zeeuw, 1993
 Maurice D’Haese und Rachel D’Haese, 1994
 Camille D’Haeyer und Rosa D’Haeyer mit ihrer Tochter Rolande D’Haeyer, 1997
 Pélagie D’Hoker, Léon D’Hoker und Alice D’Hoker mit ihrem Sohn George D’Hoker, 1989
 Marie-Louise D’Hondt-Geenens mit ihrer Enkeltochter Georgette Dufour, 2001
 Hubert D’Hoop und Andrée D’Hoop, 1997
 Oscar Didion und Augustine Didion mit ihrem Sohn Simon Didion und dessen Frau Marie Didion, 1998
 Edward Dielen und Maria Dielen mit ihren Kindern François und Jeanne Dielen, 1987
 Oscar Diependaele und Jeanne Diependaele mit ihrem Sohn Pierre-Noël Diependaele, 2000
 Pierre Dincq und Marie-Josèphe Dincq, 1995
 Discry, 1990
 Georges Dognaux, 1977
 Jeanne Dombret, 2004
 Jean Dossogne und Maria Dossogne, 1996
 Aimable Dotet und Adèle Dotet, 2000
 Albert Doucet und Germaine Doucet, 1995
 Renée Douffet, 1977
 Elmire Doulière und Alexandre Doulière, 1999
 Isabella D'Oultremont und Clémentine D’Oultremont, 1980 bzw. 2000
 Auguste Doyen, 1998
 Gilles Joseph Draily und Irène Draily, 1996
 Mathilde Dramaix, 1999
 François-Maurice Druine, 1995
 Eugène Dubois und Victorine Dubois, 1980
 Jean Dubois und Marguerite Dubois mit ihrem Sohn Lucien Dubois, 1994
 Odon Dubois, 1998
 Jules Dubois-Pélerin, 1970
 Leonard Duerinck und Marie Duerinck, 1979
 Marie-Thérèse Dufonteny, 1995
 Henri Dumont und Irma Dumont, 1996
 Henri Dumortier und Anna Dumortier, 2002
 Françoise Dupont, 1996
 Victorine Ghilaine Dupuis mit ihren Töchtern Georgette Nigot, Eveline Lemaire und Marie-Jeanne Dupuis, 1975
 Georges Duquesnoy und Herméline Duquesnoy mit ihrer Tochter Rachel Lemaire, 1997
 Roland Duriaux und Marie Duriaux, 1978
 Léon Dutrieux, 1977
 Paul Duysenx und Jeanne Duysenx, 1977

E 

 Elisabeth Gabriele in Bayern, 1965
 Georges Eloy und Anna Eloy mit ihren Töchtern Georgette Declaye und Julia Simal, 1998
 Marcel Ermel und Céline Ermel mit ihrer Tochter Andrée Ermel, 2001
 Auguste Ernst und Eugénie Ernst, 1965
 Eugène Ernst und Marie Ernst, 1967
 Fernand Esnault mit seiner Tochter Suzanne Esnault, 2003
 Marcel Eucher und Anna Eucher, 1977
 Judith Eulalie, 1992
 Schwester Euthalie, 1998

F 

 Thereze Falise (Schwester Raphael), 2006
 René Férier, 1999
 Schwester Ferraille, 1996
 Maria Louise Feys-van Herck, 1996
 Yvon Filot, 1987
 Léon Flamand, 1996
 Homer Flandre und Lucie Flandre, 1978
 Léon Florent und Valentine Deville, 1965
 Georgette Fonck, 1970
 Georges Fonsny und Germaine Fonsny, 1996
 Homer Fontesse, 1996
 Constant Fooz und Simone Fooz, 1999
 Marthe Forgeur, 1998
 Orpha Fouquet und Emile Fouquet mit ihrem Sohn Jean Fouquet, 1997
 Jean-Marie Fox, 1987
 Paul Fraiteur und Elsie Fraiteur, 1990
 Marthe Franchomme, 2010
 Emile François und Hélène François, 1996 (Gent)
 Jeanne Frank, 1994
 Jean Frankinet, 1995
 Nestor Franquet und Therese Franquet, 2009
 Eduard Frans und Clémentine Frans, 1977
 Charles Franz und Marie Franz, 1983
 Emerence Frechier, 1977
 Arthur Eugène Frenay und Theresia Josepha Frenay, 1996
 Andrée Frère, 2001

G 

 Georges Garin und Jeanne Garin, 1975
 Armand Gathy mit ihren Eltern Camille und Germaine Gathy, 1971
 Anne-Marie Geeraerts, 1987
 Cornelia Geerling mit ihrer Tochter Thérèse Geerling und ihrer Mutter Cato Lemmeke, 1997
 Ernest Gehenot mit seiner Schwägerin Josephine Gehenot, 1978
 Léon Gemenne und Marie Gemenne, 1996
 Michel Gendebien, 1987
 Germaine Gendevert und Walter Gendevert, 1981
 Oscar George und Claire George mit ihrer Tochter Yvonne George, 1999
 Jules Georis und Florentine Georis mit ihrer Tochter Irma Halkin, 1984
 Paul Géoris, 1987
 Gilbert Gérard und Marie Gérard, 1995
 Victor-Marcel Gérard und Julienne Gérard, 1996
 Fanny Germeau, 1997
 Emile Gessler, 1975
 Andrée Geulen-Herscovici, 1989
 Mélanie Geurts-Vervloesem, 1998
 Alice Geuten und Jean Geuten mit ihrem Sohn Jean Geuten, 1990
 Georges Ghion und Jeanne Ghion, 1996
 Emile Gillet, 1998
 Emile Gillet und Julia Gillet, 2008
 Desire Godefroid und Yvonne Godefroid, 2008
 Joseph Godefroid und Madeleine Godefroid, 2008
 Alexandre Goeleven und Marie Goeleven, 1980
 Alphonse Goethals, 1999
 Alphonse Gonsette und Emilie Gonsette, 1974
 Marie Goosens mit ihrer Tochter Germaine Goosens, 1992
 Livin Goossens und Colette Goossens, 2000
 Henricus Goyens und Hendrika (Anne-Maria) Goyens mit ihrem Sohn Jean-Paul Goyens, 1999
 Antoine Grava, 2000
 Joséphine Grégoire mit ihrer Tochter Mathilde Grégoire, 2002
 Marcel Grimée, 1998
 Hector Grumiaux und Marie Grumiaux, 1979
 Benedykt Grynpas, 1975
 Charles Grysouille und Mariette Grysouille, 1979
 Paul Guérisse und Germaine Guérisse, 1998
 Joseph Gustin und Elize Gustin, 2011

H 

 Albert Halloy, 1995
 Joseph Hanquet mit seiner Tochter Ady Hanquet, 1990
 Marie Hanquet mit ihrer Mutter Elise Hanquet, 1999
 Achille Hanus und Juliette Hanus, 1977
 Jules Harchouts und Jeanne Harchouts, 2007
 Jean-Michel Hardenne und Catherine Hardenne, 2001
 Jean Hardy und René Hardy, 1987
 Emile Hastir und Josephine Hastir mit ihrem Sohn Robert Hastir, 1994
 Prosper de Haulleville und Jacqueline de Haulleville, 2000
 Max Hauptmann und Henriette Hauptmann, 2006
 Louise Hauwaert-Petrus, 2000
 Victor Haxhe und Berthe Haxhe, 1984
 Jean Hebbelynck und Hermina Hebbelynck, 1992
 Alphonse Heintz und Julie Heintz mit ihrer Tochter Monique Croissant, 1999
 Charles Heirebaudt und Elisabeth Heirebaudt, 1996
 Fernand Helin und Léa Helin, 2001
 Christine Hendrickx-Duchaine, 1980
 Charles Hendrix, 2011
 Fernande Henrard, 1979
 Marie-Madeleine Henri, 2000
 Pieter Henri und Zulma Henri, 1973 (Gent)
 Camille Henry und Maria Henry mit ihrer Tochter Madeleine Lambert, 1997
 Arsène Heraly und Justine Heraly, 1983
 Madeleine Herbeck, 1995
 Frans Heremans und Rosalia Heremans mit ihren Kindern Céline und Jan Heremans, 1997
 Jean Herinckx, 1980
 Jacques Herkenne und Isabelle Herkenne, 2011
 Léopoldine Hermans und Henri Hermans, 1995
 Ernest Hermant und Anaïs Hermant mit ihrer Tochter Dénise Hermant, 1984
 Raoul Herremans und Yvonne Herremans, 2002
 Joseph Herssens und Marie Herssens, 2001
 Frédéric Heublein und Marie Heublein, 1998
 Fernand Heuchon und Elvire Heuchon, 1998
 Andrée Heureux-Poty, 1999
 Edmond Heymans und Laure Heymans, 2001
 Mutter Hillegonda, 1992
 Albert Himpens und Yvonne Himpens, 2002
 Josse Hoffmans und Marie Hoffmans, 1997
 Jeanne Hofstadt-Swinnens, 1988
 Elisabeth M. Hollants, 2002
 Elizabeth Hoolmann, 1996
 Madeleine Hospel, 1994
 François Host, 1981
 Max Housiaux, 1998
 Paul Pierre Houtart und Gudule Alberta Houtart, 1975
 Jean Houyet, 1990
 Edmond Houyoux und Emilia Houyoux, 2003
 Jules Huart und Palmyre Huart mit ihrer Schwiegertochter Angèle Huart, 1996/1999
 Nathan Huart und Félicie Huart, 1999
 Charles Hulin, 1982
 Valentine Humier-Moray, 2008

I 

=== J ===

 Henri Jacobs und Amélie Jacobs, 1996
 Jacques Jacobs, 1978
 Renée Emilie Jacqmotte, 1981
 Maria Jacquemart und Athanase Jacquemart sowie dessen Schwester Marie Jacquemart, 1999
 Aline Jacques mit ihren Töchtern Thérèse und Hélène Jacques, 1997
 Sadi Jacquet, 2002
 Victor Jadin und Victorine Jadin, 2004
 Nelly Jadot, 1998
 Louis Jamin, 1998
 Hector Janssens, Delphine Janssens und Marie Janssens, 1981
 Jean-Baptiste Janssens, 1975
 Jules Janssens und Cora Janssens mit ihrer Tochter Christiane Camerlynck, 1978
 René Janssens, 1975
 Anna-Magdalena Jarosch, 1993
 Felix Jeegers, 1998
 Camille Joris und Germaine Joris mit ihrer Tochter Elise Joris, 1984
 Marcel Joris und Pauline Joris, 1999
 Madeleine Jouret, 1997
 Albert Jowa, 1991
 Robert Jowa und Blanche Jowa, 1967
 Octave Juvent, 1994

K 

 Alphonse Kauthen und Lucie Kauthen, 2001
 Nina Kazentzeff, 2004
 Jean Keip und Maria Keip, 1996
 Louis Kennis und Justina Kennis, 1980
 Louis-Joseph Kerkhofs, 1981
 Marcel Kinable, 1997
 Nicolas Klein und Catherine Klein, 2001
 Elizabeth Knaepen und Jozef Knaepen mit seiner Schwester Liz Knaepen, 1996
 François Knops und Marie Knops, 1978
 Anne Koch, 1985
 René Kramer und Germaine Kramer, 2004
 Armand Krings und Marie Krings, 1998
 Pierre Kroonen und Lambertine Kroonen, 2003
 Theodore Künch, 1977
 Pauline Kupper und Robert Kupper mit seiner Schwester Marthe Kupper, 1998
 Franciscus Kursten und Marie-Sophie Kursten mit ihrer Tochter Maria Kursten, 2006

L 

 Maria Laermans, 1970
 Daniel Lagrange und Lucie Lagrange, 1998
 Joseph Lahaye und Alix Lahaye, 1996
 Lucien Laloux und Léontine Laloux, 1993
 Fernand Lamant und Maria Lamant mit ihrem Sohn Robert Lamant, 1997
 André Lamarche, 1998
 Lambert Edmond, 1991
 Henri Lambert und Yvonne Lambert, 1983
 Jules Lambert und Caroline Lambert mit ihrem Sohn Robert Lambert, 1994
 Frans Lambrechts und Maria Lambrechts, 1988
 Max Hubert Lambrechts und Jeanne Sidonie Marie Lambrechts, 1993
 Alphonse Lambrette, 1975
 Ivan Lambrette, 1978
 Marcel Lambrichts, 1981
 Jean Lameere und Nelly Lameere, 1980
 Hector Lamon und Urbania Lamon, 1993
 Renée Lamort, 1995
 Victor Langerdries und Simone Langerdries, 1976
 Jeanne Langlois-Macken mit ihrer Mutter Maria Langlois, 1987
 Julien Lannoo und Germaine Lannoo mit ihrer Tochter Annie van de Wiele, 1992
 Honoré Lanssens, 1978
 Joseph Lassaux und Marthe Lassaux, 1994
 Francis Lassoie, 1973
 Berthe, Maria, Léonie, Marguerite und Anna Laurier, 1993
 Hector Lauwers, 1985
 Paul Le Marinel und Charlotte Le Marinel, 2002
 Clément Lebas und Adéline Lebas mit ihrer Tochter Madeleine Lebas, 1994
 Emile Lebeau und Henriette Lebeau mit ihrer Tochter Lucienne Lebeau, 1994
 Joseph Lebeau, 2001
 Georges Leboucq und Lucie Leboucq, 1999
 Joseph Leboutte, 1999
 Olivier Leboutte, 1993
 Léon Lechat und Elizabeth Lechat, 2000
 Hubert Leclere und Françoise Leclere, 2000
 Jean Lecocq und Jeanne Lecocq, 1970
 Eudoxie Lecomte mit ihrer Tochter Marie-José Samain, 1996
 Ferdinand Ledent und Lambertine Ledent mit ihrer Tochter Jenny Ledent, 2002
 Maria Leenknecht, 1987
 Alphonsine Lefèbvre mit ihrer Tochter Marie-Thérèse Lefèbvre, 1997
 Jean Lefèbvre, 1998
 Jean Legrain mit seiner Schwester Marie-Louise Legrain, 2008
 Joseph Legros und Hélène Legros, 1995
 Gaston Lekeu und Eva Lekeu, 1984
 Eugénie Leloup (Schwester Marie-Aurélie), 2001
 Marthe, Marie und Marie-Thérèse Leloup, 1993
 Albert Henri Lemaire und Marie-Jeanne Lemaire, 1997
 Marie Antoinette Hubertine Lemlyn und Guillaume Lemlyn, 1983
 Frans Lemmens und Margueritte Lemmens mit ihrer Tochter Rosa De Ridder, 1967
 Maurice Lemoine, 1987
 Joseph Lempereur mit seiner Schwester Marie Lempereur, 1978
 Louis Lenglez mit seiner Tochter Marthe Pipart, 2007
 Marcel L’Eplattenier und Adèle L’Eplattenier, 2000
 Charles Leroy und Mariette Leroy, 1982
 Flore Leroy, 1977
 Marie Leruth (Schwester Mathilde), 1965
 Fernand Lescot, 1975
 Marguerite Lespagnol, 1999
 Germain Lesplingart und Marie Lesplingart, 1995
 Gustave Leutenez und Anastasie Leutenez, 2008
 Francis Leys und Claire Leys, 1999
 Fernand Lhoir und Maria Lhoir, 1996
 Jean Libois und Céline Libois, 1972
 Oscar Liboutton und Emilie Liboutton, 2008
 Elise Liègeois, 1998
 Jean-Louis Liem und Betty Liem, 1997
 Marie Rose Ligot (Schwester Julienne), 2007
 Edgard Likin und Irma Likin, 2007
 Edouard Lombaerts, 1994
 Georges Lombard und Adèle Lombard, 1995
 Maria Lootens, 1995
 Pierre Losdÿck und Marie Losdÿck, 1964
 Nicolas Lovinfosse und Suzanne Lovinfosse, 1994
 Maria Lubben, 2004
 Emile Lucas und Maria Lucas, 1995
 Charles Lumaye und Adolphine Lumaye, 1978
 Theo Lux, 1980
 André Luyckx und Hélène Luyckx, 1995

M 

 Marguerite Madoux-Brassine, 1985
 Jean Maertens de Noordhout und Edith Maertens de Noordhout, 1975
 Jules Mahy, 2000
 Robert Maistriau, 1994
 Joseph Malaise und Marthe Malaise, 1982
 Jeanne Malaise, 2011
 Raoul Malève und Pauline Malève, 2000
 Fernande Mali, 2011
 René Malvaux mit seinen Kindern Jean, André und Suzanne Malvaux, 1999
 Hendrik Mans und Joséphine Mans, 1984
 Jean Maquinay und Joséphine Maquinay, 2001
 Edouard Marchal und Jeanne Marchal, 1996
 Luc Marchal und Valerie Marchal, 2007
 Paula Marchal, 1996
 Léonce Mardens, 1980
 Schwester Marie-Agnes, Schwester Marie-Cécile und Schwester Marie-Eustelle, 1994
 Schwester Marie-Louise, 2001
 Schwester Marie-Louise, 2001
 Alfons Maris und Clementina Maris, 1980
 Gustave Marit und Régine Marit, 1979
 Armand Marquet und Sidonie Marquet mit ihrer Tochter Marie Fourneau, 1996
 Georges Martin und Marie Martin, 1989
 Marthe Martin-Adam, 1987
 Jean Massion, 1979
 Octave Masurelle, 1997
 Joseph Materne und Louise Materne, 2010
 Louis Mauen und Isa Mauen, 2011
 Urbain Mauth mit seinen Eltern Félix und Sylvie Mauth, 1993
 Pierre May, 1966
 Fernand Mayence und Ida Mayence, 2001
 Achille Mayne und Adolphine Mayne, 2011
 Schwester Mechtilde, 1992
 Robert Meert, 1976
 Emilie Elisa Meeus, 1977
 Leon Meeus und Valentine Meeus, 2008
 Auguste Mercier und Bertha Mercier, 1996
 Céline Mercier mit ihren Töchtern Louisa und Esther Mercier, 1969
 Julia Merny, 1992
 Denis Mertens und Antonia Mertens, 1994
 François Mertens, 1987
 André Meunier, 1966
 Maria Meunier, 1986
 Georges Meurisse, 1968
 Frans Meyers, 1979
 Elise Michaux, 1995
 Hubertus J. Michiels und Irma M. Michiels mit ihren Kindern Leopold und Maria Michiels, 1985
 Octave Mievis und Marie Mievis, 1996
 André Mignolet und Germaine Mignolet, 1999
 Jean Léon Millis und Catherine Millis, 1999
 René Minet und Oliva Minet, 1968
 Jeanne Minet-Gilles, 2003
 Pierre C. Misselyn und Elisabeth A. Misselyn, 1990
 Marie-Madeleine Misson, 1981
 Marguerite Modera mit ihren Kindern Marie-Josée Modera, Adrien Modera und Cécile Tries, 1983
 Madeleine Moguet, 1995
 Maurice Moineaux und Valentine Moineaux, 2004
 Désiré Mollet und Marie Mollet, 1993
 Adolphe Molter, 1999
 Octave Mondo und Suzanne Mondo, 1999
 Lucie Moniez mit ihrer Mutter Louise Moniez, 1980
 Emile Moniotte und Berthe Moniotte, 1996
 Désiré Monseur, 1985
 Suzanne Moons, 1999
 Joseph F. Morand und Léonie H. Morand, 1982
 Pierre Morandi und Suzanne Morandi, 1994
 Léon Morelle und Geneviève Morelle, 1975
 Maria Morex mit ihrem Sohn Albert Morex, 1994
 Marcelle Morjau, 1983
 Emile Mortiaux, 2007
 Geneviève Mossiat-Guillaume, 1996
 Maurice Muller und Hélène Muller, 2000
 Claire Murdoch, 1999

N 

 Henriette Neuville (Schwester Marie Yvonne), 2009
 Yvonne Nèvejean-Feyerick, 1965
 Georgette Nickmans, 1998
 Louis Nicolas, 1996
 Marie de St. Augustin Nicolas, 1993
 Jean-Baptiste Niels und Josephine Niels, 1998
 Eugène Nieuwlandt und Madeleine Nieuwlandt, 1992
 Louis Niys und Elizabeth Niys, 1984
 Marcel Noël und Irène Noël, 1982
 Maurice Noël und Jeanne Noël, 1999
 Gabrielle Nolfe-Tollebeek, 1996
 Albert Noppen und Gabriella Modesta Noppen, 1997
 Joseph Notté und Zoé Notté mit ihrer Tochter Simone Notté, 1994
 Pierre Nuyts mit seinem Sohn Denis Nuyts, 1980
 Joseph Nyssen und Henriette Nyssen mit ihren Kindern Zélie, Raymond und Josephine Nyssen, 1993

O 

 Michel Octave, 1996
 Schwester Odonia, 1994
 Charles Ollinger und Claire Ollinger, 1968
 Jean Opdebeeck und Josine Opdebeeck, 1995
 Georges Osteaux, 2008
 Anna Otto (Schwester Dora), 1998
 Auguste Antoine Ovart und Madeleine Ovart, 1981
 Remy Ovart und Odile Ovart, 1994
 Véronique Overkamp, 1997

P 

 Léon Paternotte und Yvonne Paternotte, 1999
 Marcel Camille Paternotte, 1975
 Maria Paternotte, 1975
 Maurice Paternotte und Madeleine Paternotte mit ihrem Sohn Max Paternotte, 1978
 Hulda Patineur-Gosselin, 1998
 Jan Pee und Elizabeth Pee, 2003
 Joseph Peeters, 1983
 Josephine Peeters und Frans Peeters, 2001
 Gustave Perdaen und Virginie Perdaen mit ihrer Tochter Jeanne Perdaen, 1999
 Jeanne Periphanos, 2007
 Simone Pesser, 1993
 Alfred Péteux und Lambertine Péteux mit ihrem Sohn Joseph Péteux, 1997
 Raoul Petitjean und Julia Petitjean, 1996
 Robert Phebade und Rachel Phebade, 2001
 Jean Philippart und Marie Philippart, 1998
 René Philippart, 1975
 Georges Piedboeuf, 1994
 Maurice Piérart und Léa Piérart mit ihrer Tochter Solange Deghilage, 1992
 Joseph-Henri Pieri und Josephine Pieri, 2005
 Celine Pierre, 2011
 Albert Pigeon und Marguerite Pigeon, 2011
 Roger Pilloy und Claire Pilloy, 1998
 Roger Pire, 1991
 Alice Piron mit ihrer Tochter Georgette Piron, 1975
 Paul Pirotte und Lena Pirotte, 2006
 Desirée Pirotte, 1992
 Elisa Plasman, 1999
 Léon Platteau, 1975
 Nicolas Polinard und Marie Polinard mit ihrer Tochter Francine-Rosy Polinard, 1991
 Edgar Pollet und Henriette Pollet, 1993
 Marie-Thérèse Poncelet, 1987
 Denyse M. Ponteville de Launois, 1996
 Henri Ponthieu und Marguerite Ponthieu, 1990
 Charles Pontus und Alida Pontus, 2006
 Mathilde Popeleu, 1994
 Marie Pouliart, 1999
 Léon Preud’homme und Marguérite Preud’homme, 1998
 Gertruda Prick und Gerard Prick mit seinem Bruder Pierre Prick und dessen Frau Isabel Prick, 1979
 Juliette Putzeys, 1994
 Martha Putzeys (Mutter Liguori), 1990

Q 

 René Quettier und Rita Quettier, 1998
 Nelly Quintard, 1998

R 

 Georges Ranson, 1994
 René Ransquin, 1975
 Jeanne Rapsaet, 1985
 Frans Rasschaert und Emilie Rasschaert, 2000
 Lucien Rausch, 1981
 Nestor Redant und Irène Redant, 1978
 Louis Reginster, 1992
 Joseph Antoine Reisdorf, 2003
 Aline Remacle mit ihren Töchtern Camille und Marie Remacle, 1992
 Félix Rémy und Blanche Rémy, 2002
 Joseph Renaud und Anne-Marie Renaud, 2000
 Louis Renkin und Lea Renkin, 1996
 Henri Reynders (auch: Bruno Reynders), 1964
 Jean Reynders, 1993
 Georges Rhodius, 1996
 Jeanne Richart (Schwester Marie-Ignace), 2000
 Julien Richard, 1995
 Martin Risack und Catherine-Rose Risack, 1996
 Emile Risselin und Esaline Risselin, 2000
 Ernest Rixhon mit seiner Schwester Irma Rixhon, 1994
 Germaine Robaeys (Schwester Céline), 1982
 Constant, Seraphine, Felix und Regina Robberechts, 2011
 Alice Robert, 1993
 Edouard Robert mit seiner Mutter Alix Robert, 1999
 Schwester Roberta, 1994
 Frederick Robson und Elisa Robson, 1971
 Auguste Roggemans und Jeanette Roggemans, 2009
 Robert Roloux und Dorothée Roloux mit ihrem Sohn Lucien Roloux, 1998
 Andrée Romain mit seiner Schwester Suzanne Romain, 2003
 John (Jean) Rombouts und Hélène Rombouts, 1997
 Henricus Rooze und Geertruida Rooze, 2006
 Léopold Ros, 1966
 Frans Rosseels und Anna Rosseels, 1988
 Georgine Rosy mit ihrem Sohn Eugene Rosy, 1980
 Madeleine Rouffart, 2005
 Armand Roufosse und Victoire Roufosse, 1992
 Anne-Marie Rouneau, 1995
 Henri Rousseau und Maria Rousseau, 1997
 Felix Rousseaux und Angèle Rousseaux, 1993
 Leopold Rousseaux, 2010
 Jeanne Rowart, 1996
 Louise Ruelens und Arthur Ruelens, 1967
 Jeanne Ruppol, 1997

S 

 Gaston Eugène Sacré und Maria Sacré, 1984
 Ernest Salm und Juliette Eva Salm, 1993
 François Salomon und Yvonne Salomon, 2006
 Julius F.H. Sanctorum, 1980
 Arthur Scauflaire und Irma Scauflaire, 2002
 René Scheepers und Germaine Scheepers, 2003
 Philippe Scheins und Renee Scheins, 2009
 Richard Scheynen, 1999
 Alice Schiffer-De Ruyck, 1979
 Léonard Schmitz, 1987
 Marie Schmitz und Pierre Schmitz, 1988
 Jules Scholsem und Lucie Scholsem, 1996
 Marie Josephine Schoofs (Schwester Urbaine), 1995
 Georges Schoonheyt und Virginie Schoonheyt, 1992
 Marie Schouteden mit ihren Kindern Léonard Schouteden und Mariette Tilkin, 1996
 Edgard Schueren und Marie Schueren, 2009
 Jean-Baptiste Secret und Madeleine Secret mit ihrer Tochter Jeanne Secret, 1996
 Henri Servais, 1994
 Marcel Servais und Jeanne Servais, 1979
 Nelly Sevrain, 1997
 Maria Seynave, 1975
 Marthe Sibille, 1994
 Alice, Fernand und Maria Sillien, 1992
 Paul Simons und Antoinette Simons, 1985
 Fernand Siplet, 1965
 Fanny Sironval mit ihrer Tochter Marie-Victoire Sironval, 1999
 Jean Sleegers und Rita Sleegers, 1967
 Klaas Sluys und Juliana Wilhelmina Sluys, 1997
 Philomene Smeers (Mutter Marie-Veronique), 2010
 Joseph Smeesters und Yvonne Smeesters, 1995
 Oscar Smeets, 1991
 Petrus Johannes Smeulders und Johanna Smeulders, 1995
 Colette Smolders mit ihren Kindern Elisabeth und Charles Smolders, 1996
 Hubert Sneyers und Martha Sneyers, 2011
 Jean Snoeck und Jane Snoeck, 1996
 Jacques Somerhausen und Elisabeth Somerhausen, 1999
 Madeleine Sorel, 1994
 Marie Sottiaux, 1999
 Maurice Spassoff und Amélie Spassoff, 1997
 Marie-Thérèse Delmez, 1986
 Pierre Spruyt und Yvonne Spruyt, 1976
 Catherine Steenput-Jacobs, 2007
 Alberic Steiger und Marcel Stenne, 1988
 Marie Mathilde Steiner, 1996
 Albert Stiernon und Madeleine Stiernon, 1981
 Cécile Stingers, 1999
 Joseph Stouffs und Juliette Stouffs, 1995
 Joseph Surinx und Emma Surinx mit ihrer Tochter Maria-Henriette Surinx, 2000
 Anne-Marie Suymens mit ihren Eltern Jean-Francois und Florentine Suymens, 2006
 Henriette Suymens mit ihrer Tochter Marie Suymens, 2006
 Germaine Swillens, 1997

T 

 Emile Taquet und Marie Taquet, 1987
 Henri Temmermans und Jeanne Temmermans, 2003
 Jean Terache und Rose Terache, 2008
 Louis Tesia und Emilia Tesia, 1995
 Jacques Thibaut und Maria Thibaut, 2000
 Marie-Thérèse Thierry, 1994
 Armand Thiéry, 1980
 Barthelémy Thonus und Julienne Thonus, 1999
 Honoré Tihon, 1999
 Lucien Timsonet und Maria Timsonet mit ihrer Tochter Guillemine Timsonet, 2000
 Marie-Therese Tock, 2011
 Edouard Trocquay und Marie Trocquay, 1980
 Gaston Trouman und Mimi Trouman mit ihrem Sohn Raymond Trouman, 1994
 Lucie Tyteca, 1980
 Diane Tytgadt und Camille Tytgadt, 1975
 Constant Tytgat und Jeanette Tytgat, 1998

U 

 André Uytters und seine Frau, 1988 (St. Alix (Woluwé))

V 

 Jozef Vaes, 1995
 Eugène Vallons und Maria Vallons, 1966 (Lubbeek)
 Véronique van Acker, 2001
 Louise van Aelst mit ihrem Sohn René van Aelst, 1997 (Anderlecht)
 Ceril van Assche und Hermine van Assche, 1973 (Gent)
 Henri van Assche und Maria van Assche, 2000
 Achille van Bockstael und Elise van Bockstael, 1970 (Brüssel)
 Alphonse van Bocxlaer und Bertha van Bocxlaer mit ihrer Tochter Simone van Bocxlaer, 2000
 Gerard van Bunnen und Marie-Thérèse van Bunnen, 1975 (Alsemberg)
 Werner van Caillie und Simone van Caillie, 2001
 Albert van Camp und Emilienne van Camp, 2004
 Christiaan van Campenhout und Maria van Campenhout, 2011
 Georges van Causbroeck, 1988 (Sirault)
 Frans van Cauwelaert, 1989 (Jette)
 Joseph Van Crombrugghe, 2009
 Lodewijk (Louis) van Cutsem und Jeanne van Cutsem, 1973 (Brüssel)
 Emile van Damme und Léontine van Damme mit ihren Kindern Alice, Laura, Adrienne, Gaston und Maria van Damme, 1996 (Belsele, Antwerpen, Lokeren)

 Albert van den Berg (1899–1945), 1995 (Lüttich)
 Charles Van den Borren und Madeleine van den Borren, 2001 (Uccle/Ukkel)
 Louis van den Broeck, 1970 (Antwerpen)
 Léon van den Bruwaene, 1995 (Uccle/Ukkel)
 Jan van den Driessche und Victorine van den Driessche, 1996 (Mechelen)
 Anne van den Peereboom (Schwester Marie Agnes), 2010
 Denis van den Stock mit seiner Tochter Emma van den Stock, 1993
 Pierre van der Bosch, 1993
 Raymond van der Burght und Laure van der Burght, 1975
 Gaston van der Elst und Marie-Thérèse van der Elst mit ihrem Sohn Yves van der Elst, 1996
 Gisele van der Straten Waillet, 2009
 Jean van de Velde und Henriette van de Velde, 1978
 Felix Georges van de Walle und seine Mutter Dora van de Walle, 1994 (Forest/Vorst)
 Camille van Deyck, 2005
 Ludovica van Dongen, 2010
 Albert van Dooren, 1990
 Adolphe van Dun und Carmen van Dun, 1974
 Blanche van Emrik, 1999
 Frans van Gerwen und Maria van Gerwen mit ihren Töchtern Amélie und Maria-Desirée van Gerwen, 1983
 Louis Georges van Haesendonck und Marie van Haesendonck, 1964
 Frank van Heffen, 2000
 Philippe F. van Heffen und Louise-Marie van Heffen mit ihrer Tochter Paula Godfrin, 1998
 Raymond van Horebeek und Josée van Horebeek, 1970 (Brüssel)
 Henry van HorenbeckIrma van Horenbeck, 1990
 Paul van Iseghem, 1995 (Uccle/Ukkel)
 Jeanne van Jeun, 1984
 François van Keer und Jeanne van Keer mit ihrer Tochter Sidonie Reichert, 1998
 Frans van Lommel und Joanne van Lommel, 1983
 Pierre van Loocke und Maria van Loocke, 1999
 Ernest van Moorleghem, 1998
 Pieter van Muylder und Petronela van Muylder, 1993
 Pere Henri van Oostayen, 1975
 Jozef van Poecke und Josephina van Poecke, 2002
 Martha van Reeth-Roggen, 1978
 Hubert van Rijkel und Melanie van Rijkel, 1993
 Henri van Ryssel und Alida van Ryssel, 2007
 Clementina van Schausselen, 1987
 Léontine van Schoonbeeck (Schwester Marie), 2003
 Germaine C. Van 't Hoff, 1994
 Marcel van Vyve und Marie van Vyve, 1977
 Arthur Vanaise und Louise Vanaise, 2000
 Georges Vandemergel, 1979
 Eugène Vandenberghen und Maria Vandenberghen mit ihrer Tochter Fernande Vandenberghen, 2001
 Hector Vandenborren und Sidonie Vandenborren, 1999
 Frantz Vandenheuvel und Denise-Guillemine Vandenheuvel, 2001
 Albertine Irma van der Eecken, 2011
 Adolphine Vanderhagen, 1983
 Maria Angelina Vanderhelst, 1984
 Paul Vanderheynst, 1973
 Marie-Alphonse Vandermolen, 1999
 Berthe Vanderstock, 1994
 Gustave Vandervalle und Jeanne Vandervalle, 1999
 Georges Vandor, 1995
 Ferdinand Vandyck und Irène Vandyck, 2000
 Jean-Louis Vanrie und Catherine Vanrie, 2005
 Johannes Frans Verbist, 1985
 Pierre Verbist und Marie-Louise Verbist, 2001
 Gaspard Verbracken und Diane Verbracken, 1986
 François, Georges und Josephine Vercheval, 1993
 Firmin Verdonck und Paula Verdonck, 1997
 Jan Vereertbruggen und Jaen Vereertbruggen, 1978
 Emile Verhaeren und Josephine Verhaeren, 1987
 Raymond Verhage und Julia Verhage, 1987
 Josse Verleyen und Catherine Verleyen, 2000
 Philémon Vermeiren und Palmyre Vermeiren, 1997
 Germaine Verniers mit ihrer Tochter Madeleine Verniers, 1981
 Edmond Verschueren und Germaine Verschueren, 1994
 Edgar Verspeelt und Angelique Verspeelt, 1996
 Henri Verstraten und Louise Verstraten, 1969
 Gaston Veys und Maria Veys, 2006
 Germaine Villain mit ihrer Tochter Claudine Hugo, 2010
 Frans Vincke und Joanna Vincke mit ihrer Schwiegertochter Romanie Vincke, 2009
 Antoon Visser und Julia Visser, 1965
 George Vloebergh und Mariëtte Vloebergh, 1995
 Jacqueline Vogels-Vandecan, 1999
 Marie-Josée Vos und Pierre Vos, 1979
 Virgile Vranckx und Gabrielle Vranckx mit ihren Töchtern Georgette und Mimi Vranckx, 2004
 Adolphe Vreurick und Emilie Vreurick, 1998

W 

 Marcel Auguste Walgraffe, 1978 (Rosée (Florennes))
 Johanna Watjou, 1991 (Antwerpen)
 Lucienne Wauten, 1998 (Lüttich)
 Leonard Wauters und Germaine Wauters, 1979 (Brüssel)
 Amanda Webb, 1999 (Brüssel)
 Fernand Weber und Jeanne Weber, 1999 (Brüssel)
 Lydia Wegielski, 1979 (Brüssel)
 Charles Weron und Augusta Pauline Weron, 2002
 Johanna M. Weyn-Craeye, 1990 (Antwerpen)
 Edgard Wiame und Augusta Wiame, 2007
 Gaston Wilfart, 1970 (Templeuve)
 Marcelle Wilkin-Bodson, 1996 (Poulseur)
 Franciscus Willems und Stephanie Willems, 2008
 Jean-Baptiste Willems und Marie Rosalie Berthine Willems mit ihren Kindern Lucienne, Frans und Georges-Emmanuel Willems, 1999 (Schaerbeek)
 Max Willick und Alice Willick, 1974 (Brüssel)
 Joseph Wilmart und Edith Wilmart, 1998 (Lüttich)
 Claire Wilmart-Honnay, 1994 (nahe Dinant)
 Georges Wilmes und Emma Wilmes, 1980 (Löwen)
 Pierre Winandy und Madeleine Winandy, 1987 (Lüttich)
 Victor Windens und Adeline Windens, 1998 (Ninove)
 Madeleine Wolf, 1992 (Antwerpen)
 Franz Wolff und Lucie Wolff, 1998 (Brüssel)
 Ghislain Wouters und Jeanne Wouters, 2005
 Léon Wyam und Elise Wyam, 1970 (Fayt-lez-Manage)
 Emiel Wybo und Alice Wybo, 2005

X 

=== Y ===

== Literatur ==
 Yad Vashem (Hrsg.), Dan Michman: The Encyclopedia of the Righteous Among the Nations – Belgium. Jerusalem 2005

Weblinks 

 Homepage von Yad Vashem – Internationale Holocaust Gedenkstätte
 Startseite von Yad Vashem – Die Gerechten unter den Völkern
 Übersicht Gerechte unter den Völkern aus Belgien
 Startseite der Righteous Among the Nations Database

Einzelnachweise 

!Belgien
Belgien